Ustjugow (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Ustjugow (* 1976), russischer Theater- und Filmschauspieler.
 Jewgeni Romanowitsch Ustjugow (* 1985), russischer Biathlet
 Sergei Alexandrowitsch Ustjugow (* 1992), russischer Skilangläufer